Обади могу да буду:

 Обади, коњска мува
 Обади (Сребреница), насеље у општини Сребреница, Република Српска, БиХ
 Обади (Калиновик), насеље у општини Калиновик, Република Српска, БиХ